Тимо́фти () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Тимофти, Михаил Васильевич (род. 1948) — режиссёр, актёр, музыкант, Народный артист Молдовы.
 Тимофти, Николай Васильевич (род. 1948) — бывший президент Молдавии.